

Geografia 
 Ghiacciaio Leppard – ghiacciaio nella Terra di Graham, Antartide

Musica 
 Def Leppard – gruppo musicale britannico

Persone 
 Raymond Leppard – direttore d'orchestra e clavicembalista britannico